Каско —  страхование автомобилей или других транспортных средств от ущерба, хищения или угона. Также может означать:
 Каско, Мильтон (род. 1988) — аргентинский футболист, защитник.
 Каско, Эдди (1931—2020) — американский бейсболист и тренер.

Топонимы США 
  — деревня в Висконсине.
  — город в Мэне.
 Каско — бухта залива Мэн.

См. также 
 Каско-Антигуо — название нескольких районов испанских городов.
 Каска (значения) 
 El Casco — испанская компания-производитель эксклюзивных канцелярских и настольных принадлежностей.
 КАСКО (CASCO — Committee on conformity assessment) — комитет по оценке соответствия ИСО (ISO).